«Автопортрет с синим альбомом для рисования» — акварель Леона Спиллиарта, написанная им в 1907 году.

Является одной из работ серии из десяти автопортретов, созданных художником в период с 1907 по 1908 год. С 1950 года находится в коллекции Королевского музея изящных искусств Антверпена.

Художник говорил, что рисуя автопортреты, он вступал в беседу с самим собой о своих нарциссических чувствах, своих саморазрушительных мыслях.

Примечания 

Автопортреты XX века
Мужские портреты XX века
Картины художников Бельгии
Картины из собраний Королевского музея изящных искусств в Антверпене